

Кастер — місто, штат Південна Дакота
 Кастер — селище, штат Мічиган
 Кастер — переписна місцевість, штат Монтана
 Кастер — переписна місцевість, штат Вашингтон